Rambler steht für:
 Rambler TV, ein privater Fernsehsender in Russland
 Rambler (Suchmaschine), eine russische Suchmaschine
 Rambler-Rose, eine Rosenklasse
 Rambling Rector (Rose), eine Rosensorte
 Thomas B. Jeffery Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Rambler (1902–1914)
 Rambler (Automarke), eine ehemalige Automarke der American Motors von 1957 bis 1969 (auf einigen Exportmärkten bis 1983) 
 Rambler (Fahrradmarke), eine ehemalige US-amerikanische Fahrradmarke  
 Nash Rambler, ein Pkw-Modell von Nash Motors (ab 1950)
 Rambler (1812), Kriegsschoner der US-Navy
 The Rambler – Abgründe in die Dunkelheit, einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2013
 Rambler Island, Insel vor der Loubet-Küste, Grahamland, Antarktika
 Rambler Harbour, Bucht von Rambler Island vor der Loubet-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Ramblers